Каратомарский сельский округ

 Каратомарский сельский округ (Карагандинская область) — сельский округ в Карагандинской области.
 Каратомарский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.